Coming Alive — другий відео альбом американської групи Chimaira, який був випущений 20 липня 2010 року.

Композиції 
 The Venom Inside - 4:42
 Resurrection - 4:56
 Power Trip - 2:40
 Empire - 5:35
 The Disappearing Sun - 4:24
 Severed - 4:07
 Destroy and Dominate - 5:19
 Six - 9:34
 The Dehumanizing Process - 4:28
 Dead Inside - 3:34
 Painting The White To Grey - 4:24
 Nothing Remains - 5:29
 Salvation - 5:28
 Secrets Of The Dead - 4:09
 The Flame - 5:44
 Pure Hatred - 5:01
 Implements Of Destruction (тільки на DVD)

Джерела 
 Coming Alive  allmusic

Альбоми Chimaira